Xylodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Xylodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Xylodiplosis